Orange City désigne :

Orange City, une ville située en Floride ;
Orange City, une ville située dans l’Iowa.

Homonymie de toponyme